Енсино Гордо има више значења:

 Енсино Гордо (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Енсино Гордо (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Енсино Гордо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Енсино Гордо (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Енсино Гордо (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Енсино Гордо (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику